Spine ( ‚Rückgrat, Stachel‘) steht für:
 Dornenfortsatz, ein morphologisches Merkmal von Nervenzellen
 Spine, auch Spinewert, Kennzahl der Biegesteifigkeit eines Pfeiles beim Bogenschießen, siehe Pfeil (Geschoss) #Spine-Wert
 Spine, englischsprachige medizinische Fachzeitschrift zur Wirbelsäulenchirurgie 
 Spine Island, Insel im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

SPINE steht für:
 SPINE, Smart Premises Interoperable Neutral-Message Exchange, ein Datenmodell
 Strep-Protein Interaction Experiment, eine Methode zur Bestimmung von Wechselwirkungen zwischen Proteinen

Abkürzung